Бегишевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Татарстан 
 Бегишевское сельское поселение — входит в Заинский район

Тюменская область 
 Бегишевское сельское поселение — входит в Вагайский район